FKS Avia Świdnik
 Avia Świdnik (piłka nożna)
 Avia Świdnik (piłka siatkowa)